Щёчно-глоточная фасция () покрывает щёчную мышцу и у переднего края жевательной мышцы переходит на внутреннюю поверхность ветви нижней челюсти. Здесь фасция покрывает медиальную крыловидную мышцу и переходит на стенку глотки.

Примечания 

Мышцы головы